Łęka Mała (gromada) (powiat gostyński)
 Łęka Opatowska (gromada) (powiat kępiński)